Formalismo negli argomenti filosofici è la considerazione attraverso schemi precostituiti degli aspetti formali come preponderanti rispetto a quelli materiali o sostanziali della realtà.
 Formalismo BSSN sviluppato da Thomas W. Baumgarte, Stuart L. Shapiro, Shibata, e Nakamura dal 1987 al 1999, è una modifica della formulazione hamiltoniana del formalismo ADM della relatività generale.
 Formalismo di Dirac, è una notazione introdotta dal fisico e matematico britannico Paul Dirac per descrivere uno stato quantico.
 Formalismo di Keldysh (dal fisico russo Mstislav Keldyš), è un formulazione tensoriale della teoria delle funzioni di Green fuori equilibrio.
 Formalismo ADM – sviluppato da Arnowitt, Deser e Misner è una formulazione hamiltoniana della relatività generale. Questa formulazione gioca un ruolo importante sia nella gravità quantistica, sia nella relatività numerica.
 Formalismo – corrente artistica 
 Formalismo russo – scuola di critica letteraria che si sviluppa tra il 1914 e il 1915 nell'Impero russo
 Formalismo giuridico – corrente di pensiero giuridica.
 Formalismo post-newtoniano parametrizzato – strumento di calcolo riguardante la teoria fisica della relatività generale

Pagine correlate 
Formalità